Barry Kenneth Long (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1968-1969 || Black Hawks de Dallas || LCH ||46 ||4 ||11 ||15 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Black Hawks de Dallas || LCH ||71 ||11 ||22 ||33 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Black Hawks de Dallas || LCH ||72 ||9 ||24 ||33 ||90 ||10 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|1971-1972 || Buckaroos de Portland ||WHL ||66 ||14 ||33 ||47 ||582 ||11 ||3 ||7 ||10 ||8 
|-
|1972-1973 || Kings de Los Angeles || LNH ||70 ||2 ||13 ||15 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1973-1974 || Kings de Los Angeles || LNH ||60 ||3 ||19 ||22 ||118 ||5 ||0 ||1 ||1 ||18 
|-
|1974-1975 || Oilers d'Edmonton || AMH ||78 ||20 ||40 ||60 ||116 ||- ||- ||- ||-||- 
|-
|1975-1976 || Oilers d'Edmonton || AMH ||78 ||10 ||32 ||42 ||66 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1976-1977 || Oilers d'Edmonton || AMH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1976-1977 || Jets de Winnipeg || AMH ||71 ||9 ||38 ||47 ||54 ||20 ||1 ||5 ||6 ||10 
|-
|1977-1978 || Jets de Winnipeg || AMH ||78 ||7 ||24 ||31 ||42 ||9 ||0 ||5 ||5 ||6 
|-
|1978-1979 || Jets de Winnipeg || AMH ||80 ||5 ||36 ||41 ||42 ||10 ||2 ||3 ||5 ||0 
|-
|1979-1980 || Red Wings de Détroit || LNH ||80 ||0 ||17 ||17 ||38 ||- ||- ||- ||- 
||- 
|-
|1980-1981 || Jets de Winnipeg || LNH ||65 ||6 ||17 ||23 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Jets de Winnipeg || LNH ||5 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|387 ||51 ||171 ||222 ||322 ||43 ||3 ||13 ||17 ||20

|280 ||11 ||68 ||79 ||250 ||5 ||0 ||1 ||1 ||18

Internationales

|1981 || || Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 8 ||

Trophées et honneurs personnels

Association mondiale de hockey
1975 et 1978 : nommé dans la  d'étoiles de l'Association mondiale de hockey.

 Il remporte le Trophée mondial Avco en 1977-1978 et 1978-1979 avec les Jets de Winnipeg.

Notes et références 

Naissance en janvier 1949
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Black Hawks de Dallas
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe AVCO